Звёздный час — словосочетание, имеющее несколько значений.
 Звёздный час — детская телепередача, выходившая на 1-м канале Останкино (затем на ОРТ) с 1992 по 2002 год.
 Звёздный час — 1/24 звёздных суток (промежутка времени, за который Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далёким звёздам).

См. также 
 Звёздная величина
 Звёздные войны
 Звёздный мост
 Звёздный путь
 Час (значения)